Opius crenulatus (Samiuddin & Ahmad), een schildwesp
 Opius crenulatus (Szepligeti), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing